Список аэропортов в Ботсване.

Примечание: В список включены только аэропорты имеющие Код аэропорта ИКАО и/или Код аэропорта ИАТА.



Аэропорты

См. также 
 Транспорт в Ботсване

Ссылки 
 
  — includes IATA codes
 Great Circle Mapper: Airports in Botswana
 World Aero Data: Airports in Botswana
 Airport records for Botswana at Landings.com. Retrieved 2013-08-21

Ботсвана
Аэропорты Ботсваны
Транспорт в Ботсване